Czarny Jastrząb (ang. Black Hawk), wódz Indian plemion Sauków i Lisów
 Sikorsky UH-60 Black Hawk – śmigłowiec amerykański

Miejscowości w USA:
 Black Hawk – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Gilpin
Gminy w USA:
 Black Hawk (ang. Black Hawk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Black Hawk (ang. Black Hawk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Black Hawk (ang. Black Hawk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Black Hawk (ang. Black Hawk County) – w stanie Iowa
Media:
 Black Hawk – przeglądarka

Zobacz też 
 Blackhawk